Никола́й Эрне́стович Ба́уман (, Казань, Российская империя — , Москва, Российская империя) — российский революционер, деятель большевистского крыла РСДРП.

Биография 
Родился в семье владельца обойной и столярной мастерской Эрнеста Андреевича Баумана, происхождением из поволжских немцев.

Учился во 2-й Казанской гимназии, из 7-го класса которой ушёл, не поладив с преподавателями. В 1891—1895 годах был студентом Казанского ветеринарного института. В годы учёбы увлёкся нелегальной народнической и марксистской литературой, участвовал в работе подпольных рабочих кружков. С дипломом ветеринарного врача Бауман отправился на работу в село Новые Бурасы, Саратовской губернии, мечтая заниматься там революционной пропагандой, но, попав в поле зрения полиции и стремясь к широкой революционной деятельности, осенью 1896 года, уехал в Санкт-Петербург. В 1896—1897 годах работал в Петербурге. В 1896—1897 годах член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1897 был арестован и заключён в Петропавловскую крепость, где содержался в одиночной камере 22 месяца.

В 1899 году был сослан в город Орлов Вятской губернии, откуда в том же году бежал за границу. В Цюрихе в 1900 году познакомился с Лениным. Бауман стал активным участником подготовки издания, а затем транспортировки газеты «Искра». В декабре 1901 года по поручению В. И. Ленина приехал в Москву, стал членом Московского комитета РСДРП. В августе 1902 года участник известного «побега одиннадцати» (включая таких агентов «Искры», как Максим Литвинов, Осип Пятницкий и Лев Гальперин) из Лукьяновского тюремного замка в Киеве. В 1902—1903 годах всплыло «дело Баумана» — Василий Митров требовал над ним партийного суда из-за самоубийства своей супруги Клавдии Приходьковой (все трое пребывали в орловской ссылке, где Приходькова вначале сблизилась с Бауманом, но затем вышла замуж за Митрова; по утверждению последнего, бывший ухажёр стал из эмиграции слать компрометирующие письма, доведшие её до суицида).

С 1903 года Бауман возглавлял Московскую организацию большевиков и Северное бюро ЦК партии. Работал в Московском комитете РСДРП. Был арестован, но бежал. Был делегатом II съезда РСДРП от Московской партийной организации, по всем обсуждавшимся вопросам поддержал Ленина и определился как большевик.

Прозванный за лёгкость перехода границы Грачом, Бауман в 1903 году по поручению Ленина вернулся в Россию для борьбы с меньшевиками и организации большевистской подпольной типографии. В июне 1904 года арестован и 16 месяцев находился в Таганской тюрьме.

Фактической женой и соратницей Баумана по партии была Капитолина Павловна Медведева.

Убийство 

Бауман был убит 18 октября 1905 года работником текстильной фабрики московского купца П. П. Щапова,  Николаем Михалиным недалеко от главного здания Императорского московского технического училища, названного впоследствии в его честь, на углу Немецкой улицы (ныне — Бауманская) и Денисовского переулка.

Убийца — Николай Федотович Михалин, был уроженцем села Троицко-Ивановского Спасской волости Козловского уезда Тамбовской губернии, 29 лет от роду. По одним данным, он служил надзирателем мужских спален на фабрике Щапова; по другим — был рабочим фабрики Щапова; по третьей версии — служил у Щаповых дворником. Михалин отслужил 5 лет действительной военной службы в лейб-гвардии Конном полку в Петербурге, то есть был специально отобран в кирасиры-конногвардейцы благодаря своим физическим данным: рост не ниже 180 см и тёмные волосы (в лейб-гвардии Конный полк отбирали новобранцев-брюнетов). К тому же за пять лет службы Михалин выучился владеть холодным оружием — парадным кирасирским палашом и драгунской шашкой, — а в полковой школе для молодых солдат ему были привиты монархические взгляды, естественные для военнослужащих частей личной охраны государя-императора.

В день смерти Бауман с соратниками по Московскому комитету РСДРП собирался повести группу протестующих к зданию губернской Таганской тюрьмы под лозунгом «Разрушим русскую Бастилию!». Чтобы увеличить число участвующих в демонстрации, Бауман взялся «сагитировать» рабочих с ткацкопрядильной фабрики швейцарского фабриканта Фернанда Дюфурмантеля. С этой целью он схватил флаг с лозунгом «Долой самодержавие!», вскочил в пролётку и, стоя в ней, помчался по Немецкой улице, скандируя: «Товарищи, присоединяйтесь к нам! Долой царя! Долой самодержавие!». Поведение Баумана привлекло внимание Михалина, который выбежал наперерез пролётке с Бауманом возле дома Клюгина по Немецкой улице. Совсем случайно в руках у Михалина оказался обрезок металлической трубы. По показаниям в суде свидетельницы Крутовой, когда Бауман крикнул: «Долой царя!», стоявший рядом с ней Михалин отреагировал словами: «как это „долой царя“, я ему пять лет верой и правдой…» — и бросился на Баумана.

По словам Михалина в суде, он вскочил в пролётку и начал вырывать флаг из рук Баумана. Завязалась борьба, в ходе которой Бауман достал браунинг и выстрелил в Михалина, однако Михалин успел нанести удар трубой по руке с пистолетом, избежав ранения. Во время стычки в пролётке Михалин нанёс Бауману ещё три удара трубой по голове. В ходе схватки Михалин был обстрелян спутниками Баумана, но ему удалось убежать, скрывшись за воротами фабрики Щапова. Сам Бауман в результате происшествия оказался убит. Это кардинально отличается от показаний участников демонстрации.
 
Исполнитель через час добровольно явился в полицию, был судим Московским окружным судом под председательством зампредсуда Дмитрия Нилуса в заседании с участием присяжных заседателей, признан виновным в несоразмерном применении силы, повлёкшем смерть человека, и осуждён к полутора годам тюремного заключения.

В 1925 г. Михалин (живший в Тамбовской губернии под фамилией Михальчук) был задержан органами НКВД и в том же году расстрелян.

Похороны 
Бауман был похоронен 20 октября 1905 года в Москве, на Ваганьковском кладбище (59 уч.). Его похороны превратились в грандиозную демонстрацию, использованную большевиками для создания боевых дружин и подготовки вооружённого восстания.

Увековечение памяти 
Именем Баумана названы многие улицы в России (улица Баумана). До 1990 года улица Баумана существовала в Братиславе. В честь революционера названы учебные заведения Московский государственный технический университет и Казанская государственная академия ветеринарной медицины. Станция метро, сад, школа в Москве, городская клиническая больница № 29, трамвайное депо в Москве. До 1991 года один из районов Москвы назывался Бауманским, также до 1995 года существовал Бауманский район в Казани.
С 1932 до 1965 года одна из улиц района Щукино в Москве носила имя 18 августа в честь даты побега Баумана из Лукьяновской тюрьмы в 1902 году.

Революционеру посвящён также «Траурный марш памяти Николая Баумана» композитора Александра Гречанинова.Также улица Баумана была в городе Алма-Ате, ныне носит имя Тургут Озала.

Памятники

В кино 
 Художественный фильм «Николай Бауман» (Мосфильм, 1967). В роли Николая Баумана — Игорь Ледогоров.
 «Побег из тюрьмы» (1977). В роли Баумана — Александр Абдулов.
 Сериал «Раскол» (1993). В роли Баумана — Алексей Богданович.

В литературе 
 Мстиславский С. Д.. Грач — птица весенная. 1937.

См. также 
 Митров, Василий Ильич

Примечания

Комментарии

Литература 
 Бауман Н. Э. Сборник статей, воспоминаний и документов. — : Московский рабочий, 1937. — 143 с.
 Долгий В. Г. Книга о счастливом человеке: Повесть о Николае Баумане. — : Политиздат, 1970. — 448 с.
 2-е изд. — М.: Политиздат, 1972. — 448 с.
 Мстиславский С. Д. Грач — птица весенняя: Повесть о Н. Э. Баумане. — : Советская Россия, 1977. — 352 с.
 Д. Валовой, М. Валовая, Г. Лапшина. Дерзновение. — : Молодая гвардия, 1989. — 320 c. — С. 274—284. — ISBN 5-235-01926-1
 Н. Е. Бауман (некролог) // Сибирская торговая газета. № 235. 3 ноября 1905 года. Тюмень.

Ссылки 

 Техническое Училище и Николай Бауман
 Nikolai Ernestovich Bauman
 Бауман Николай Эрнестович
 Страница истории, омытая кровью революционера
 Из нелюбви к бунтовщикам
 Почему МГТУ им. Н. Э. Баумана назван в его честь

Революционеры России
Агенты «Искры»
Члены РСДРП
Большевики
Убитые политики
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Мемуаристы России
Мемуаристы Российской империи
Делегаты II съезда РСДРП
Совершившие побег из мест заключения
Убитые в Российской империи
Убитые в результате нанесения ударов или избиения